Твердиня

 Те саме що й Фортеця
 ПП «Поліграфічно-видавничий дім «Твердиня» — українське книжкове видавництво, засноване в Луцьку 2004 року.
 Твердиня (роман) — другий трилер та восьма художня книга українського письменника й мандрівника Макса Кідрука.

В іграх 
Stronghold (Твердиня) –  серія ігор

Див. також 
 Твердині — село в Україні
 Фортифікаційна споруда